Zipoites kan henvise til flere personer:

 Zipoites af Bithynien - fyrste 326 f.Kr.-278 f.Kr.
 Zipoites 2. af Bithynien - dennes søn, kortvarigt fyrste over dele af Bithynien